FHTW steht als Abkürzung für:
 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft – Berlin, seit April 2009 Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
 Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Reutlingen, jetzt Hochschule Reutlingen
 Fachhochschule Technikum Wien

Siehe auch:
 FHWT

Abkürzung